Highfield (Bolton) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Bolton
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire, w East Riding of Yorkshire (dystrykt)
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w Southampton
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Sheffield
 Highfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Gateshead
 Highfield (Wigan) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Wigan
Highfield – fikcyjna miejscowość będąca jednym z miejsc akcji w serii książek fantasy pt. Tunele